Adrianus Hoevenaar sr. (1732 - circa 1793/1796), notaris, patriot, tekenaar en schilder
Adrianus Hoevenaar jr. (1764 - 1832), schietschuitschipper, tekenaar en glasgraveur